Cain ou Caïn ou Caín est un nom propre, personnage biblique, patronyme et toponyme hispanique. Il fait également référence à des titres d'œuvres dans plusieurs arts.

Prénom

Religion 
 Caïn, personnage de la Bible et du Coran.
 Toubal-Caïn, personnage biblique.

Personnalité 
 Cain Velasquez (1982), pratiquant américain d'origine mexicaine de mixed martial arts.

Personnages de fiction 
 Caïn, personnage de la série télévisée Supernatural, interprété par Timothy Omundson.
 Cain C. Hargreaves, personnage de fiction héros du manga Comte Cain de Kaori Yuki.
 Caïn Marko, alias Le Fléau ou Juggernaut, personnage de fiction, super-vilain évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics.

Patronyme

Personnalités 

 Auguste Cain (1821-1894), sculpteur animalier français ;
 Bill Cain (1948), ancien joueur et entraîneur français d'origine américaine de basket-ball ;
 Bob Cain (1924-1997), ancien joueur de baseball américain ;
 Carl Cain (1934), ancien joueur américain de basket-ball ;
 Chris Cain (1977), bassiste et choriste du groupe We Are Scientists ;
 Christopher Cain (1943), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Dean Cain (1966), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Francis Cain (1902-1962), joueur de hockey ;
 Georges Cain (1853-1919), peintre historique français ;
 Henri Cain (1882-1937), dramaturge et librettiste français ;
 Herb Cain (1913-1982), joueur de hockey canadien ;
 Herman Cain (1945-2020), homme d'affaires, éditorialiste et homme politique américain ;
 James M. Cain (1892-1977), écrivain américain ;
 Julien Cain (1887-1974), haut fonctionnaire français ;
 Jürgen Cain Külbel (1956-), ancien enquêteur de la police criminelle de la République démocratique allemande devenu journaliste ;
 J. V. Cain (1951-1979), joueur américain de football américain ;
 Kelley Cain (1989), joueuse américaine de basket-ball ;
 Katheryn Cain, actrice et productrice américaine ;
 Larissa Cain (1932), dentiste et écrivain française ;
 Larry Cain (1963), céiste canadien ;
 Lorenzo Cain (1986), joueur américain de baseball ;
 Mary Cain (1996), athlète américaine spécialiste des courses de demi-fond ;
 Matt Cain (1984), lanceur de baseball ;
 Michael Cain (1929-2007), avocat québécois ;
 Paul Cain (1902-1966), écrivain et scénariste américain ;
 Susan Cain (1968), auteur et conférencière américaine ;
 Tim Cain, producteur, programmeur et concepteur de Fallout ;
 Tyler Cain (1988), basketteur américain ;
 Yola Cain (1954-2000), aviatrice jamaïcaine.

Personnages de fiction 
 Cassandra Cain, personnage de fiction créé par Kelley Puckett et Damion Scott dans Batman 567 en 1999.
  Helena Cain, personnage de la série télévisée Battlestar Galactica.

Toponyme 

 Caín de Valdeón, village de la commune de Posada de Valdeón (Espagne).

Odonyme 
 Rue Auguste-Cain, voie du  de Paris.
 Square Georges-Cain, square de Paris.

Titres

Cinéma 
 Caïn, aventures des mers exotiques, film de Léon Poirier sorti en 1930.
 Caïn et Mabel, film américain réalisé par Lloyd Bacon sorti en 1936.
 Caïn de nulle part, film français de Daniel Daert sorti en 1970.
 L'Esprit de Caïn, film américain réalisé par Brian De Palma sorti en 1992.
 The Brand of Cain, film muet américain réalisé par Colin Campbell et sorti en 1916.
 Fill de Caín, film catalan de Jesús Monllaó sorti en 2013.

Littérature 
 Caïn, œuvre dramatique de Byron écrite en 1821.
 Comte Cain, manga écrit et dessiné par Kaori Yuki.
 Liste des chapitres de Comte Cain
 Le Syndrome de Caïn, série de bande dessinée.

Musique 
 Raisin' Cain, album de Johnny Winter.

Télévision 
 Caïn, série télévisée française sur les enquêtes policières du capitaine Frédéric Caïn

Sculpture 
 Caïn et sa race maudits de Dieu, sculpture en marbre d'Antoine Étex réalisée entre 1833 et 1839

Voir aussi